Виноградовский — фамилия и топоним:

 Виноградовский — украинская фамилия.
 Виноградовский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
 Виноградовский — угольный разрез в Кемеровской области.

См. также 
 Виноградовский район
 Виноградовский сельский совет
 Виноградовский сельсовет
 Виноградовский мост
 Виноградов